Höhnen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Anton Höhnen (* 1932), deutscher Chorleiter, Kirchenmusiker und Musikpädagoge
 Leopold Höhnen (1870–1941), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Olaf Höhnen (1933–2009), deutscher Bildhauer, Graphiker und Maler

Siehe auch:
 Hoenen